Miejscowości w USA:
 Steele – miejscowość w stanie Alabama, w hrabstwie St. Clair
 Steele – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie Pemiscot
 Steele – miasto w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Kidder
Gminy w USA:
 Steele (ang. Steele Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Conway
 Steele (ang. Steele Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Daviess
 Steele (ang. Steele Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Rowan
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Steele (ang. Steele County) – w stanie Minnesota
 hrabstwo Steele (ang. Steele County) – w stanie Dakota Północna